

Праздники и памятные дни

Национальные 
  — День образования штабных подразделений МВД.

Исторические 
  — День Конституции (1977—1991, фактически в 1991 не отмечался).
  — День Республики, годовщина основания государства (1949).

Религиозные 
 Католичество:
 — праздник Девы Марии Розария (в память о победе в битве при Лепанто).

 Православие:
 — память первомученицы равноапостольной Фёклы Иконийской (I век);
 — память священномученика Василия Воскресенского, диакона (1918 год);
 — память священномучеников Андрея Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, преподобномученика Виталия (Кокорева), монаха и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева (1937 год);
 — память священномученика Никандра Гривского, пресвитера (1939 год);
 — память преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581 год);
 — память преподобномученика Галактиона Вологодского (1612 год);
 — память преподобного Коприя Палестинского (530 год);
 — память святого Владислава, короля Сербского (1239 год);
 — празднование Мирожской иконы Божьей Матери (1198 год).

События

До нашей эры 
 3761 до н. э. — дата сотворения мира, от которой идёт отсчёт времени в иудаизме.
 312 до н. э. — по македонскому календарю с этого дня ведётся отсчёт эры Селевкидов. В августе бывший полководец Александра Македонского Селевк I Никатор завоевал Вавилон и основал Сирийское царство, просуществовавшее до 64 года до н. э..

До XIX века 
 1571 — Битва при Лепанто между флотом Священной Лиги и флотом Османской империи, одно из крупнейших морских сражений в истории. Полная победа христианского флота, конец османскому владычеству на Средиземном море.
 1604
 в Сибири закончено строительство томского острога. Этот день является официальной датой основания Томска.
 разгром османской армии на подступах к Загему грузинским войском царевича Юрия (Георгия) при поддержке московских стрельцов из посольской свиты Татищева. (см. раздел: 1.3 Русское посольство Татищева в Грузию (1604—1605)).
 1737 — в Сент-Морисе (Квебек) произведена первая в Канаде плавка железа.
 1780 — Сражение при Кингс-Маунтин (Война за независимость США).
 1793 — во французском Реймсе была прилюдно разбита Святая Стеклянница, миром которой осуществлялось помазание более 30 королей Франции, а также, по легенде, крещение в V веке короля франков Хлодвига I.

XIX век 
 1806 — в Англии запатентована первая копировальная бумага.
 1826 — в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога.
 1868 — в США открыт Корнеллский университет.
 1879 — в Вене заключён Австро-германский договор.
 1897 — в Вильнюсе создан «Бунд» — Всероссийский еврейский рабочий союз.

XX век 
 1903 — в Онтарио (Канада) открыты залежи серебра.
 1905 — началась Всероссийская политическая стачка.
 1913 — возле Калгари (Канада) открыто месторождение нефти.
 1919 — основана старейшая авиакомпания, сохранившая до сих пор своё первоначальное название — голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).
 1920 — первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.
 1931 — в Магнитогорске закончилась кладка первой домны.
 1940 — указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Красногорск был преобразован в город.
 1944 — на завершившейся в Думбартон-Оксе (США) конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединённых Наций.
 1949 — образование Германской Демократической Республики. Это день стал национальным праздником в ГДР — Днём Республики. В день праздника проводилась церемония награждения Национальной премией ГДР.
 1958 — Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР.
 1959 — космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облёт Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки её обратной стороны и передал изображения на Землю.
 1966 — из СССР были высланы все китайские студенты.
 1971
 В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Французский связной» с Джином Хэкменом в главной роли. Позже фильм был удостоен четырёх «Оскаров».
 Фирмой грамзаписи «Motown Records» выпущен первый сингл «Got to Be There» Майкла Джексона, которому было тогда 13 лет. К концу года песня попадёт в Top 10 американского хит-парада, а в начале следующего окажется в первой десятке британского.
 1975 — заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР.
 1977 — в СССР принята брежневская конституция.
 1978 — катастрофа Як-40 Аэрофлота под Свердловском. Погибли 38 человек.
 1982 — в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» английских авторов Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса. В сентябре 2000 года состоялось его последнее — 7485-е — представление на Бродвее.
 1988
 В Риге впервые с 1940 года поднят латвийский флаг.
 .
 1991 — Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины (День рождения НБУ).
 1992 — Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ.
 1993 — Пост № 1 в России перенесён от Мавзолея Ленина к могиле Неизвестного солдата.
 1998 — .
 1999
 Британские учёные объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы.
 Обнаружен первый в мире компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT — область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для лечения в памяти многими антивирусными программами.

XXI век 
 2001 — США начали военную операцию в Афганистане.
 2004 — король Камбоджи Нородом Сианук отрёкся от престола по состоянию здоровья. Через неделю на престол взошёл его младший сын.
 2008 — Инцидент на рейсе Qantas 72, 119 пострадавших.

Родились

До XIX века 
 15 до н. э. — Друз Младший (ум. 23), римский военачальник и политик, консул 15 и 21 гг., сын и наследник Тиберия.
 1573 — Уильям Лод (ум. 1645), архиепископ Кентерберийский, религиозный реформатор.
 1619 — Ван Фучжи (ум. 1692), китайский философ и учёный-энциклопедист, обладавший учёной степенью цзюй жэнь.
 1675 — Розальба Каррьера (ум. 1757), итальянская художница и миниатюристка Венецианской школы, один из главных представителей стиля рококо в искусстве Италии и Франции.
 1746 —  (ум. 1800), американский композитор («Честер», «Возрадуйся, Америка» и др.).

XIX век 
 1804 — Григорий Елисеев (ум. 1892), купец 1-й гильдии, основатель первого российского акционерного банка (1864).
 1834 — Бронислав Шварце (ум. 1904), польский революционер, участник январского восстания (1863).
 1846 — Владимир Кёппен (ум. 1940), российский географ, метеоролог и ботаник.
 1849 — Джеймс Уиткомб Райли (ум. 1916), американский писатель, поэт, автор бестселлеров.
 1879 — Джо Хилл (ум. 1915), американский поэт-песенник шведского происхождения, борец за права трудящихся.
 1880 — Пауль Хауссер (ум. 1972), немецкий военный деятель, генерал-лейтенант Рейхсвера (1932), оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС (1944). Один из создателей и руководителей войск СС.
 1881 — Михаил Дроздовский (убит в 1919), русский военачальник, генерал-майор, один из руководителей Белого движения.
 1885 — Нильс Бор (ум. 1962), датский физик, лауреат Нобелевской премии (1922).
 1896 — Грете Розенберг (ум. 1979), немецкая пловчиха, серебряный призёр Олимпийских игр (1912).
 1900 — Генрих Гиммлер (покончил с собой в 1945), один из главных политических и военных деятелей нацистской Германии.

XX век 
 1910 — Георги Абаджиев (ум. 1963), македонский писатель, один из основоположников национальной исторической прозы.
 1914 — Йозеф Франтишек (погиб в 1940), чехословацкий лётчик-ас, участник битвы за Британию во Второй мировой войне.
 1915 — Маргарита Алигер (ум. 1992), советская поэтесса, переводчица, журналистка, военный корреспондент.
 1924 — Иван Петров (ум. 1990), советский художник, мастер батальной живописи, заслуженный художник Украинской ССР.
 1925 — Людмила Фетисова (ум. 1962), русская драматическая актриса, народная артистка РСФСР.
 1927 — Раиса Куркина, актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка РСФСР.
 1928 — Юрий Саранцев (ум. 2005), советский и российский киноактёр, мастер дубляжа, народный артист России.
 1931 — Десмонд Туту (ум. 2021), южноафриканский епископ, борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира (1984).
 1934
 Ульрика Майнхоф (убита или повесилась в 1976), западногерманская террористка, журналистка, общественный деятель, одна из лидеров и теоретиков «Фракции Красной армии».
 Новелла Матвеева (ум. 2016), советская и российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед.
 1935 — Томас Кенилли, австралийский писатель, драматург.
 1949 — Лилия Шевцова, российский политолог, доктор исторических наук.
 1950
 Виктор Матросов (ум. 2015), российский математик, академик РАН.
 Владимир Молчанов, советский и российский журналист, автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи».
 1952
 Владимир Путин, Президент Российской Федерации (2000—2008 и с 2012).
 Людмила Турищева, советская гимнастка, 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
 1953 — Тико Торрес, ударник американской группы «Bon Jovi».
 1957 — Джейн Торвилл, британская фигуристка, 4-кратная чемпионка мира по танцам на льду, олимпийская чемпионка (1988).
 1959 — Дилан Бейкер, американский актёр.
 1964 — Саманта Браун, британская певица, музыкант, автор текстов песен.
 1965 — Ариэль Бесс, французская киноактриса.
 1967 — Тони Брэкстон, американская певица и автор песен, актриса.
 1968 — Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы «Radiohead».
 1971 — Дмитрий Орлов, российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 1972 — Джорджо Ди Чента, итальянский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.
 1974 — Руслан Нигматуллин, российский футболист, вратарь.
 1976 — Жилберту Силва, бразильский футболист, чемпион мира (2002)
 1979 — Симона Аманар, румынская гимнастка, 3-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
 1980 — Андрей Капралов, российский пловец, чемпион мира (2003) и Европы (2000, 2006).
 1982 — Анастасия Стоцкая, украинская и российская певица, актриса.
 1983 — Максим Траньков, российский фигурист (парное катание), двукратный олимпийский чемпион (2014), чемпион мира и Европы.
 1984 — Тома Икута, японский певец и актёр.
 1986 — Бри Олсон, американская киноактриса.
 1993 — Кимберли Бос, нидерландская скелетонистка.
 1994 — Эльмира Абдразакова, российская модель.

Скончались

До XIX века 
 1571 — Доротея Саксен-Лауэнбургская (р. 1511), супруга короля Дании и Норвегии Кристиана III.
 1577 — Джордж Гаскойн (р. 1535), английский поэт и драматург.
 1652 — Александр Кейринкс (р. 1600), фламандский художник эпохи барокко.
 1796 — Томас Рид (р. 1710), основатель шотландской школы философии «здравого разума».

XIX век 
 1845 — Изабелла Кольбран (р. 1785), итальянская оперная певица (драматическое сопрано).
 1849 — Эдгар Аллан По (р. 1809), американский писатель, поэт и литературный критик.
 1864 — Аполлон Григорьев (р. 1822), русский поэт, критик, мемуарист.
 1871 — Джон Фокс Бергойн (р. 1782), британский военачальник, фельдмаршал.
 1896 — Джон Даун (р. 1828), британский учёный, открывший синдром Дауна.

XX век 
 1910 — погиб Лев Мациевич (р. 1877), российский авиатор, деятель украинского национально-освободительного движения.
 1921 — Яаа Асантева (р. 1840), глава освободительного восстания ашанти против британцев.
 1927 — Поль Серюзье (р. 1864), французский художник, основатель группы «Наби».
 1939
 Харви Кушинг (р. 1869), американский врач-нейрохирург, пионер хирургии мозга.
 Борис Щукин (р. 1894), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1941 — погиб Иван Флёров (р. 1905), командир первой в РККА отдельной батареи реактивной артиллерии, Герой России.
 1953 — Эмиль Филла (р. 1882), живописец, график и скульптор, один из крупнейших представителей чешского кубизма.
 1954 — Борис Збарский (р. 1885), биохимик, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.
 1955 — Владимир Рябушинский (р. 1873), русский предприниматель, банкир.
 1959 — Марио Ланца (р. 1921), американский певец (тенор) и актёр.
 1964 — Бернхард Гёцке (р. 1884), немецкий киноактёр.
 1965 — Джесси Дуглас (р. 1897), американский математик.
 1970 — Евгений Логинов (р. 1907), советский военный и политический деятель, маршал авиации.
 1975 — Пранас Будвитис (р. 1900), литовский журналист, поэт, переводчик.
 1977 — Сергей Орлов (р. 1921), советский поэт.
 1978 — Анри Корбен (р. 1903), французский философ и исламовед.
 1979 — Яков Матвеевич Гудкин (р. 1905), советский киноактёр.
 1990 — Сергей Лапин (р. 1912), советский государственный и партийный деятель, генеральный директор ТАСС, председатель Гостелерадио СССР.
 1993
 Сергей Павлов (р. 1929), советский государственный деятель, в 1959—1968 первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
 Андрей Тихонов (р. 1906), советский математик и геофизик, академик, дважды Герой Социалистического Труда.
 1994 — Майя Булгакова (р. 1932), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1999 — Генрих Сапгир (р. 1928), русский поэт и прозаик.

XXI век 
 2006 — убита Анна Политковская (р. 1958), российская журналистка.
 2008 — Эдуард Балтин (р. 1936), Герой Советского Союза, адмирал.
 2013
 Иоанна Хмелевская (р. 1932), польская писательница, автор иронических детективов.
 Юрий Чурбанов (р. 1936), первый заместитель министра внутренних дел СССР (1980—1984), зять Л. Н. Брежнева.
 Патрис Шеро (р. 1944), французский оперный, кино- и театральный режиссёр.
 2014 — Зигфрид Ленц (р. 1926), немецкий писатель-новеллист и драматург.
 2016 — Людмила Иванова (р. 1933), советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 2017 — Константин Сарсания (р. 1968), советский футболист, спортивный директор ФК «Зенит».
 2020 — Марио Молина (р. 1943), мексикано-американский химик, пионер атмосферной химии, один из наиболее известных исследователей озоновых дыр, лауреат Нобелевской премии (1995).

Приметы 
 Фёкла Заревница.
 В этот день убирали оставшуюся на грядках свёклу: «Фёкла, дергай свёклу».
 С Фёклы дни быстро убывают, ночи темнеют.
 В старину верили: в этот день всё, что завяжешь, — не развязать, то есть крепким счастье будет, а свадьба — доброй.
 Если кто-либо не трогал руки девичьей, не брал принесённый девицей калач, то девушка решала: сидеть ей в девках, мыкаться у печи, у квашни не хозяйкой быть. Коли холодная зыбь руки касалась, было поверье, что идти девице за бедного. А тёплым, лохматым покажется прикосновение — возьмёт в жены человек состоятельный.

См. также

Примечания